Natriumsulfaat
 Natriumwaterstofsulfaat